Monohlorid se može odnositi na:

Aluminijum monohlorid, metalni halid sa formulom AlCl
Brom monohlorid, takođe poznat kao brom(I) hlorid, bromohlorid, i brom hlorid, BrCl
Jod monohlorid, hemijsko jedinjenje sa formulom ICl. 
Selen monohlorid, neorgansko jedinjenje sa formulom Se2Cl2